В данный список включены все виды богомолов (Mantodea) мировой фауны. В настоящее время описано более 2000 видов из более чем 200 родов этих насекомых.

Род Acanthops 
 Acanthops amazonica
 Acanthops centralis
 Acanthops falcataria
 Acanthops falcata (, )
 Acanthops orosa
 Acanthops royi

Род Acontista 
 Acontista amazonica
 Acontista amoenula
 Acontista brevipennis
 Acontista cayennensis
 Acontista championi
 Acontista chopardi
 Acontista concinna
 Acontista cordillerae
 Acontista cubana
 Acontista ecuadorica
 Acontista eximia
 Acontista festae
 Acontista fraterna
 Acontista inquinata
 Acontista iriodes
 Acontista maroniensis
 Acontista mexicana
 Acontista minima
 Acontista multicolor
 Acontista piracicabensis
 Acontista quadrimaculata
 Acontista rehni
 Acontista semirufa
 Acontista travassosi
 Acontista vitrea

Род Acromantis 
Известны как  или .
 Acromantis australis
 Acromantis dyaka
 Acromantis elegans
 Acromantis formosana (, яп.яз. 台灣姬螳螂)
 Acromantis gestri ()
 Acromantis grandis
 Acromantis hesione
 Acromantis indica
 Acromantis insularis
 Acromantis japonica
 Acromantis lilii
 Acromantis luzonica
 Acromantis montana
 Acromantis moultoni
 Acromantis nicobarica
 Acromantis palauana
 Acromantis philippina
 Acromantis philippina
 Acromantis satsumensis
 Acromantis siporana

Род Aethalochroa 
 Aethalochroa affinis
 Aethalochroa ashmoliana ()
 Aethalochroa insignis ()
 Aethalochroa simplicipes
 Aethalochroa spinipes

Род Alalomantis 
 Alalomantis coxalis
 Alalomantis muta ()

 Род Amantis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Род Ameles 

 Ameles aegyptiaca Ameles africana Ameles arabica Ameles assoi Ameles crassinervis Ameles cyprica Ameles decolor Ameles dumonti Ameles fasciipennis Ameles gracilis Ameles heldreichi Ameles kervillei Ameles limbata Ameles maroccana Ameles modesta Ameles moralesi Ameles persa Ameles picteti Ameles poggii Ameles spallanzania Ameles syriensis Ameles taurica Ameles wadisirhani Род Amorphoscelis 

 Amorphoscelis abyssinica Amorphoscelis angolica Amorphoscelis annulicornis Amorphoscelis austrogermanica Amorphoscelis borneana Amorphoscelis brunneipennis Amorphoscelis ceylonica Amorphoscelis chinensis Amorphoscelis chopardi Amorphoscelis elegans Amorphoscelis griffini Amorphoscelis grisea Amorphoscelis javana Amorphoscelis lamottei Amorphoscelis laxeretis Amorphoscelis machadoi Amorphoscelis naumanni Amorphoscelis nigriventer Amorphoscelis nubeculosa Amorphoscelis opaca Amorphoscelis orientalis Amorphoscelis pallida Amorphoscelis pantherina Amorphoscelis papua Amorphoscelis parva Amorphoscelis pellucida Amorphoscelis philippina Amorphoscelis pulchella Amorphoscelis pulchra Amorphoscelis punctata Amorphoscelis reticulata Amorphoscelis rufula Amorphoscelis siebersi Amorphoscelis singaporana Amorphoscelis spinosa Amorphoscelis subnigra Amorphoscelis tigrina Amorphoscelis tuberculata Amorphoscelis villiersi Род Amphecostephanus 
 Amphecostephanus rex Род Anaxarcha 
 Anaxarcha acuta Anaxarcha graminea Anaxarcha hyalina Anaxarcha intermedia Anaxarcha limbata Anaxarcha sinensis Anaxarcha tianmushanensis Род Angela 
 Angela armata Angela brachyptera Angela championi Angela decolor Angela guianensis (Rehn, 1906) 
 Angela inermis Angela lemoulti Angela maxima Angela minor Angela miranda Angela ornata Angela perpulchra Angela peruviana Angela purpurascens Angela quinquemaculata Angela saussurii Angela subhyalina Angela trifasciata Angela werneri Род Anoplosigerpes 
 Anoplosigerpes tessmanni Род Antemna 
 Antemna rapax Род  
 Antistia maculipennis Antistia parva Antistia robusta Antistia vicina Род Anasigerpes 
 Anasigerpes amieti Anasigerpes bifasciata Anasigerpes centralis Anasigerpes grilloti Anasigerpes heydeni Anasigerpes nigripes Anasigerpes unifasciata Род Apterameles 
 Apterameles rammei Род Apteromantis 

 Apteromantis aptera Apteromantis bolivari Род Archimantis 
 Archimantis armata
 Archimantis brunneriana
 Archimantis gracilis
 Archimantis latistyla (, Australian stick mantis)
 Archimantis monstrosa ()
 Archimantis quinquelobata
 Archimantis sobrina
 Archimantis straminea
 Archimantis vittata

 Род Ariusia 
 Ariusia conspersa Род Asiadodis 
 Asiadodis squilla ()
 Asiadodis yunnanensis Род Astape 
 Astape denticollis Род Astollia 
 Astollia chloris Род  
 Attalia philbyi Род Bactromantis 

 Bactromantis mexicana Bactromantis parvula Bactromantis tolteca Bactromantis virga Род Bantia 
 Bantia chopardi Bantia fusca Bantia marmorata Bantia metzi Bantia michaelisi Bantia nana Bantia pygmea Bantia simoni Bantia werneri Род Bantiella 
 Bantiella columbina Bantiella fusca Bantiella hyalina Bantiella pallida Bantiella trinitatis Род Blepharodes 
 Blepharodes candelarius Blepharodes cornutus Blepharodes parumspinosus Blepharodes sudanensis Род Blepharopsis 
 Blepharopsis mendica (, Egyptian flower mantis, thistle mantis)

 Род Bolbe 
 Bolbe lowi Bolbe maia Bolbe nigra  Bolbe pallida Bolbe pygmea Род Bolbena 
 Bolbena assimilis Bolbena hottentotta Bolbena maraisi Bolbena minor Bolbena orientalis Bolbena minutissima  Род Bolbula 
 Bolbula debilis Bolbula exigua Bolbula widenmanni Род Bolivaroscelis 
 Bolivaroscelis bolivarii Bolivaroscelis carinata Bolivaroscelis werneri Род Brunneria 
Известны как  (Северная Америка, Центральная Америка, Южная Америка).
 Brunneria borealis (, Brunner’s stick mantis, American stick mantis)
 Brunneria brasiliensis ()
 Brunneria gracilis Brunneria longa Brunneria subaptera ()

 Род Calamothespis 
 Calamothespis adusta Calamothespis condamini Calamothespis lineatipennis Calamothespis oxyops Calamothespis rourei Calamothespis subcornuta Calamothespis taylori Calamothespis vuattouxi Род Callibia 
 Callibia diana Род Carrikerella 
 Carrikerella ceratophora Carrikerella empusa Род Catasigerpes 
 Catasigerpes acuminatus Catasigerpes brunnerianus Catasigerpes camerunensis Catasigerpes congicus Catasigerpes erlangeri Catasigerpes granulatus Catasigerpes jeanneli Catasigerpes margarethae Catasigerpes mortuifolia Catasigerpes nigericus Catasigerpes occidentalis Catasigerpes toganus Catasigerpes zernyi Род Caudatoscelis 
 Caudatoscelis annulipes Caudatoscelis caudata Caudatoscelis collarti Caudatoscelis lagrecai Caudatoscelis marmorata Род Ceratomantis 
 Ceratomantis saussurii Ceratomantis yunnanensis Род Chaeteessa 
 Chaeteessa burmeisteri Chaeteessa caudata Chaeteessa filata Chaeteessa nana Chaeteessa nigromarginata Chaeteessa valida Род Chlidonoptera 

 Chlidonoptera chopardi Chlidonoptera lestoni Chlidonoptera vexillum Chlidonoptera werneri Род Chloroharpax 
 Chloroharpax modesta ()

 Род Choeradodis 
Известны как , hooded mantis, leaf mantis.
 Choeradodis columbica ()
 Choeradodis rhombicollis ()
 Choeradodis rhomboidea (, hooded mantis, leaf mantis
 Choeradodis stalii (tropical shield mantis, hooded mantis, leaf mantis)
 Choeradodis strumaria ()

 Род Chloropax 
 Chloropax modesta ()

 Род Chrysomantis 
 Chrysomantis cachani Chrysomantis centralis Chrysomantis cervoides Chrysomantis congica Chrysomantis girardi Chrysomantis royi Chrysomantis speciosa Chrysomantis tristis Род Cilnia 

 Cilnia chopardi Cilnia humeralis ()

 Род Citharomantis 
 Citharomantis falcata Род Ciulfina 
 Ciulfina baldersoni Ciulfina biseriata Ciulfina klassi Ciulfina liturgusa Ciulfina rentzi Род Cliomantis 
 Cliomantis cornuta Cliomantis dispar Cliomantis lateralis Cliomantis obscura Род Compsomantis 
 Compsomantis ceylonica Compsomantis crassiceps Compsomantis mindoroensis Compsomantis robusta Compsomantis semirufula Compsomantis tumidiceps Род Compsothespis 
 Compsothespis abyssinica Compsothespis anomala Compsothespis australiensis Compsothespis brevipennis Compsothespis cinnabarina Compsothespis ebneri Compsothespis falcifera Compsothespis hispida Compsothespis kilwana Compsothespis marginipennis Compsothespis michaelseni Compsothespis natalica Compsothespis occidentalis Compsothespis zavattarii Род Congoharpax 
 Congoharpax aberrans Congoharpax boulardi Congoharpax coiffaiti Congoharpax judithae Род Creobroter 
 Creobroter elongatus Creobroter fasciatus Creobroter gemmatus (, Indian flower mantis)
 Creobroter medanus Creobroter meleagris Creobroter nebulosus Creobroter pictipennis ()
 Creobroter urbanus Род Danuria 
Известны как .
 Danuria affinis Danuria angusticollis Danuria barbozae Danuria buchholzi Danuria congica Danuria contorta Danuria fusca Danuria gracilis Danuria impannosa Danuria kilimandjarica Danuria obscuripennis Danuria serratodentata Danuria sublineata Danuria thunbergi Род Dactylopteryx 
 Dactylopteryx flexuosa Dactylopteryx intermedia Dactylopteryx orientalis Род Decimiana 
 Decimiana bolivari Decimiana clavata Decimiana hebardi Decimiana rehni Decimiana tessellata Род Deroplatys Deroplatys, известны как .
 Deroplatys angustata Deroplatys desiccata ()
 Deroplatys gorochovi Deroplatys lobata ()
 Deroplatys moultoni Deroplatys philippinica ()
 Deroplatys rhombica Deroplatys sarawaca Deroplatys shelfordi Deroplatys trigonodera Deroplatys truncata Род Diabantia 
 Diabantia minima Diabantia perparva Род Dilatempusa 
 Dilatempusa aegyptiaca Род Dysaules 
 Dysaules brevipennis Dysaules himalayanus Dysaules longicollis Dysaules uvana Род Empusa 
 Empusa binotata Empusa fasciata Empusa guttula Empusa hedenborgii Empusa longicollis Empusa pauperata Empusa pennata (,  или «wood mantis»)
 Empusa pennicornis Empusa romboidae Empusa spinosa Empusa simonyi Empusa uvarovi Род Epaphrodita 
 Epaphrodita lobivertex Epaphrodita musarum Epaphrodita undulata Род Ephestiasula 

 Ephestiasula amoena Ephestiasula intermedia Ephestiasula pictipes Род Ephippiomantis 
 Ephippiomantis ophirensis Род Episcopomantis 
 Episcopomantis chalybea Episcopomantis congica Род Epsomantis 
 Epsomantis tortricoides Род Eremiaphila 

 Eremiaphila ammonita Eremiaphila andresi Eremiaphila anubis Eremiaphila arabica Eremiaphila aristidis Eremiaphila audouini Eremiaphila barbara Eremiaphila berndstiewi Eremiaphila bifasciata Eremiaphila bovei Eremiaphila braueri Eremiaphila brevipennis Eremiaphila brunneri ()
 Eremiaphila cairina Eremiaphila cerisyi Eremiaphila collenettei Eremiaphila cordofan Eremiaphila cycloptera Eremiaphila dentata Eremiaphila denticollis Eremiaphila foureaui Eremiaphila fraseri Eremiaphila genei Eremiaphila gigas Eremiaphila hebraica Eremiaphila hedenborgii Eremiaphila heluanensis Eremiaphila hralili Eremiaphila irridipennis Eremiaphila khamsin Eremiaphila kheych Eremiaphila klunzingeri Eremiaphila laeviceps Eremiaphila lefebvrii Eremiaphila luxor Eremiaphila maculipennis Eremiaphila monodi Eremiaphila moreti Eremiaphila murati Eremiaphila mzabi Eremiaphila nilotica Eremiaphila nova Eremiaphila numida Eremiaphila persica Eremiaphila petiti Eremiaphila pierrei Eremiaphila pyramidum Eremiaphila rectangulata Eremiaphila reticulata Eremiaphila rohlfsi Eremiaphila rotundipennis Eremiaphila rufipennis Eremiaphila rufula Eremiaphila savignyi Eremiaphila somalica Eremiaphila spinulosa Eremiaphila tuberculifera Eremiaphila turica Eremiaphila typhon Eremiaphila uvarovi Eremiaphila voltaensis Eremiaphila werneri Eremiaphila wettsteini Eremiaphila yemenita Eremiaphila zetterstedti ()
 Eremiaphila zolotarevskyi Род Euantissa 
 Euantissa ornata Euantissa pulchra Euantissa sinensis Род Euchomenella 
Известны как  или twig mantises.

 Euchomenella apicalis Euchomenella heteroptera (, Malaysia long neck mantis)
 Euchomenella indica Euchomenella macrops ()
 Euchomenella matilei Euchomenella moluccarum Euchomenella pallida Euchomenella thoracica Род Euthyphleps 
 Euthyphleps curtipes Euthyphleps rectivenis Euthyphleps tectiformis Род Exparoxypilus 
 Exparoxypilus africanus Род Galinthias 

 Galinthias amoena Galinthias meruensis Galinthias occidentalis Род Gigliotoscelis 
 Gigliotoscelis simulans Род Gimantis 
 Gimantis authaemon Gimantis insularis Род Gonatista 
 Gonatista grisea (, lichen mimic)
 Gonatista jaiba Gonatista major Gonatista phryganoides Gonatista reticulata Род Gongylus 

 Gongylus gongylodes (, Indian rose mantis)
 Gongylus trachelophyllus Род Gonypetyllis 
 Gonypetyllis semuncialis Род Gyromantis 
 Gyromantis kraussii ()
 Gyromantis occidentalis ()

 Род Haania 
 Haania aspera Haania borneana Haania confusa Haania doroshenkoi Haania lobiceps Haania philippina Haania simplex Haania vitalisi Род Hagiomantis 
 Hagiomantis fluminensis Hagiomantis ornata Hagiomantis pallida Hagiomantis parva Hagiomantis superba Hagiomantis surinamensis Род Hapalogymnes 
 Hapalogymnes gymnes Род Hapalomantis 
 Hapalomantis abyssinica Hapalomantis congica Hapalomantis lacualis Hapalomantis minima Hapalomantis orba Hapalomantis rhombochir Род Heliomantis 
 Heliomantis elegans Heliomantis latipennis Род Helvia 
 Helvia cardinalis Род Hemiempusa 
 Hemiempusa capensis Род Hestiasula 
 Hestiasula basinigra Hestiasula brunneriana Hestiasula castetsi Hestiasula ceylonica Hestiasula gyldenstolpei Hestiasula hoffmanni Hestiasula inermis Hestiasula javana Hestiasula kaestneri Hestiasula major Hestiasula masoni Hestiasula moultoni Hestiasula nigrofemorata Hestiasula nitida Hestiasula phyllopus Hestiasula rogenhoferi Hestiasula seminigra Hestiasula woodi Hestiasula zhejiangensis Род Heteronutarsus 
 Heteronutarsus aegyptiacus Heteronutarsus albipennis Род Hierodula 

Известны как .
 Hierodula ansusana Hierodula aruana Hierodula assamensis Hierodula atrocoxata Hierodula beieri Hierodula bhamoana Hierodula biaka Hierodula borneana Hierodula brunnea Hierodula chinensis Hierodula coarctata Hierodula cuchingina Hierodula daqingshanensis Hierodula dolichoptera Hierodula doveri Hierodula dubia Hierodula dyaka Hierodula everetti Hierodula excellens Hierodula formosana Hierodula fruhstorferi Hierodula fumipennis Hierodula fuscescens Hierodula gigliotosi Hierodula gracilicollis Hierodula grandis (, giant Indian mantis)
 Hierodula harpyia Hierodula heinrichi Hierodula heteroptera Hierodula immaculifemorata Hierodula inconspicua Hierodula ingens Hierodula jobina Hierodula kapaurana Hierodula keralensis Hierodula laevicollis Hierodula lamasonga Hierodula latipennis Hierodula longedentata Hierodula macrosticmata Hierodula maculisternum Hierodula majuscula Hierodula malaya Hierodula membranacea (, Sri Lanka mantis, green mantis)
 Hierodula microdon Hierodula mindanensis Hierodula modesta Hierodula monochroa Hierodula multispina Hierodula multispinulosa Hierodula nicobarica Hierodula obiensis Hierodula obtusata Hierodula oraea Hierodula papua Hierodula parviceps Hierodula patellifera ()
 Hierodula perakana Hierodula philippina Hierodula prosternalis Hierodula pulchra Hierodula pulchripes Hierodula purpurescens Hierodula pustulifera Hierodula pygmaea Hierodula quadridens Hierodula quadripunctata Hierodula quinquepatellata Hierodula rajah Hierodula ralumina Hierodula rufomaculata Hierodula rufopatellata Hierodula salomonis ()
 Hierodula sarsinorum Hierodula schultzei Hierodula simbangana Hierodula similis Hierodula siporana Hierodula sorongana Hierodula sternosticta Hierodula striata Hierodula striatipes Hierodula szentivanyi Hierodula tenuidentata Hierodula tenuis Hierodula timorensis Hierodula togiana Hierodula tonkinensis Hierodula tornica Hierodula transcaucasica Hierodula trimaculata Hierodula unimaculata Hierodula venosa Hierodula ventralis Hierodula versicolor Hierodula viridis (, bush mantis)
 Hierodula vitreoides Hierodula werneri Hierodula xishaensis Hierodula yunnanensis Род Holaptilon 
 Holaptilon pusillulum ()

 Род Hoplocoryphella 
 Hoplocoryphella grandis Род Hoplocorypha 

Известны как африканские .
 Hoplocorypha acuta Hoplocorypha bicornis Hoplocorypha boromensis Hoplocorypha bottegi Hoplocorypha boviformis Hoplocorypha brevicollis Hoplocorypha cacomana Hoplocorypha carli Hoplocorypha congica Hoplocorypha dentata Hoplocorypha distinguenda Hoplocorypha foliata Hoplocorypha fumosa Hoplocorypha galeata Hoplocorypha garuana Hoplocorypha hamulifera Hoplocorypha lacualis Hoplocorypha lobata Hoplocorypha macra Hoplocorypha mellea Hoplocorypha nana Hoplocorypha narocana Hoplocorypha nigerica Hoplocorypha nigra Hoplocorypha perplexa Hoplocorypha picea Hoplocorypha punctata Hoplocorypha rapax Hoplocorypha salfii Hoplocorypha saussurii Hoplocorypha striata Hoplocorypha turneri Hoplocorypha ugandana Hoplocorypha vittata Hoplocorypha wittei Род Hymenopus 
Известны как .
 Hymenopus coronatus ()
 Hymenopus coronatoides Род Hypsicorypha 
 Hypsicorypha gracilis Род Idolomantis 
 Idolomantis diabolica ()

 Род Idolomorpha 
 Idolomorpha dentifrons ()
 Idolomorpha lateralis Idolomorpha madagascariensis Idolomorpha sagitta Род Ilomantis 
 Ilomantis thalassina Род Iris 

 Iris coeca Iris deserti Iris fasciata Iris insolita Iris minima Iris nana Iris narzykulovi Iris oratoria ()
 Iris orientalis Iris persa Iris pitcheri Iris polystictica Iris senegalensis Iris splendida Род Junodia 
 Junodia amoena Junodia beieri Junodia congicus Junodia hararensis Junodia lameyi Junodia maculata Junodia spinosa Junodia strigipennis Junodia vansomereni Род Kongobatha 
 Kongobatha diademata Kongobatha papua Род Lagrecacanthops 
 Lagrecacanthops brasiliensis Lagrecacanthops guyanensis Род Litaneutria 
 Litaneutria borealis Litaneutria longipennis Litaneutria minor ()
 Litaneutria obscura Litaneutria ocularis Litaneutria pacifica Litaneutria skinneri ()

 Род Liturgusa 
 Liturgusa actuosa Liturgusa annulipes Liturgusa atricoxata Liturgusa cayennensis Liturgusa charpentieri Liturgusa cursor Liturgusa guyanensis Liturgusa lichenalis Liturgusa maya Liturgusa mesopoda Liturgusa nubeculosa Liturgusa parva Liturgusa peruviana Liturgusa sinvalnetoi Род Maculatoscelis 
 Maculatoscelis ascalaphoides Maculatoscelis gilloni Maculatoscelis maculata Род Macromantis 
 Macromantis hyalina Macromantis nicaraguae Macromantis ovalifolia Macromantis saussurei Род Majanga 
 Majanga basilaris Majanga spinosa Majanga tricolor Род Majangella 
 Majangella carli Majangella moultoni Род Mantillica 
 Mantillica beieri Mantillica nigricans Mantillica sialidea Род Mantis 
 Mantis octospilota (, blackbarrel mantis)
 Mantis religiosa ()

 Род Mantoida 

 Mantoida argentinae Mantoida brunneriana Mantoida fulgidipennis Mantoida luteola Mantoida maya ()
 Mantoida nitida Mantoida ronderosi Mantoida schraderi Mantoida tenuis Род Metacromantis 
 Metacromantis oxyops Род Metagalepsus 
 Metagalepsus occidentalis Metagalepsus stramineus Род Metallyticus 

 Metallyticus fallax Metallyticus pallipes Metallyticus semiaeneus Metallyticus splendidus Metallyticus violaceus Род Metilia 
 Metilia amazonica 
 Metilia boliviana Metilia brunnerii 

 Род Metoxypilus 
 Metoxypilus costalis Metoxypilus lobifrons Metoxypilus spinosus Metoxypilus werneri Род Mimomantis 
 Mimomantis milloti Род Miomantis 
 Miomantis abyssinica (, Ethiopian mantis)
 Miomantis acutipes Miomantis affinis Miomantis alata Miomantis amanica Miomantis andreinii Miomantis annulipes Miomantis arabica Miomantis aurantiaca Miomantis aurea Miomantis binotata Miomantis bintumanensis Miomantis brachyptera Miomantis brevipennis Miomantis brunni Miomantis buettneri Miomantis caffra (, springbok mantis)
 Miomantis cinnabarina Miomantis ciprianii Miomantis coxalis Miomantis devylderi Miomantis diademata Miomantis ehrenbergi Miomantis equalis Miomantis exilis Miomantis fallax Miomantis feminina Miomantis fenestrata Miomantis griffinii Miomantis gyldenstolpei Miomantis helenae Miomantis kibweziana Miomantis kilimandjarica Miomantis lacualis Miomantis lamtoensis Miomantis longicollis Miomantis menelikii Miomantis milmilena Miomantis minuta Miomantis misana Miomantis mombasica Miomantis monacha Miomantis montana Miomantis multipunctata Miomantis nairobiensis Miomantis natalica Miomantis ornata Miomantis paykullii ()
 Miomantis pellucida Miomantis planivertex Miomantis prasina Miomantis preussi Miomantis pygmaea Miomantis quadripunctata Miomantis rebeli Miomantis rehni Miomantis rouxi Miomantis rubra Miomantis sangarana Miomantis saussurei Miomantis scabricollis Miomantis semialata Miomantis sjoestedti Miomantis steelae Miomantis tangana Miomantis tenuis Miomantis togana Miomantis usambarica Miomantis vitrea Miomantis wittei Род Miracanthops 
 Miracanthops lombardoi Miracanthops poulaini Род Myrmecomantis 

 Myrmecomantis atra ()

 Genus Nanomantis 
 Nanomantis australis Nanomantis gilolae Nanomantis lactea Nanomantis yunnanensis Род Negromantis 
 Negromantis gracilis Negromantis gracillima Negromantis lutescens Negromantis modesta Род Nemotha 
 Nemotha coomani Nemotha metallica Nemotha mirabilis Род Neomantis 
 Neomantis australis Neomantis hyalina Neomantis robusta Род Nesogalepsus 
 Nesogalepsus andriai Nesogalepsus beieri Nesogalepsus conspersus Nesogalepsus hova Nesogalepsus madagascariensis Nesogalepsus sikorai Nesogalepsus tuberculatus Род Nesoxypilus 
 Nesoxypilus albomaculatus Nesoxypilus pseudomyrmex Род Nilomantis 
 Nilomantis edmundsi Nilomantis floweri Род Odontomantis 
Некоторые виды этого рода мимикрируют муравьям ant mimicry (в молодом возрасте известны как ant mantis. Также известны как grass mantis.

 Odontomantis brachyptera Odontomantis buehleri Odontomantis chayuensis Odontomantis euphrosyne Odontomantis foveafrons Odontomantis hainana Odontomantis laticollis Odontomantis longipennis Odontomantis micans Odontomantis montana Odontomantis monticola Odontomantis nigrimarginalis Odontomantis parva Odontomantis planiceps (, grass mantis)
 Odontomantis rhyssa Odontomantis xizangensis Род Oligomantis 
 Oligomantis hyalina Oligomantis mentaweiana Oligomantis orientalis Род Oligonicella 
 Oligonicella bolliana Oligonicella brunneri Oligonicella punctulata Oligonicella scudderi Oligonicella striolata Oligonicella tessellata Oligonicella mexicana ()

 Род Oligonyx 
 Oligonyx bicornis Oligonyx bidens Oligonyx dohrnianus Oligonyx insularis Oligonyx maya Род Orthodera 
 Orthodera gunnii Orthodera insularis Orthodera ministralis ()
 Orthodera novaezealandiae ()
 Orthodera rubrocoxata Род Otomantis 
Некоторые виды известны как boxer mantis.
 Otomantis aurita Otomantis capirica Otomantis casaica Otomantis rendalli Otomantis scutigera Род Oxyelaea 
 Oxyelaea elegans Oxyelaea heteromorpha Oxyelaea stefaniae Род Oxyophthalma 
 Oxyophthalma engaea Oxyophthalma giraffa Oxyophthalma gracilis Род Oxyophthalmellus 
 Oxyophthalmellus rehni Oxyophthalmellus somalicus Род Oxyopsis 
 Oxyopsis acutipennis Oxyopsis festae Oxyopsis gracilis ()
 Oxyopsis lobeter Oxyopsis media Oxyopsis obtusa Oxyopsis oculea Oxyopsis peruviana ()
 Oxyopsis rubicunda Oxyopsis saussurei Oxyopsis stali Род Oxyothespis 
Известны как grass mantis.
 Oxyothespis acuticeps Oxyothespis alata Oxyothespis apostata Oxyothespis bifurcata Oxyothespis brevicollis Oxyothespis brevipennis Oxyothespis dumonti ()
 Oxyothespis flavipennis Oxyothespis longicollis Oxyothespis longipennis Oxyothespis mammillata Oxyothespis maroccana Oxyothespis meridionalis Oxyothespis nilotica Oxyothespis noctivaga Oxyothespis parva Oxyothespis pellucida Oxyothespis persica Oxyothespis philbyi Oxyothespis senegalensis Oxyothespis sudanensis Oxyothespis tricolor Oxyothespis villiersi Oxyothespis wagneri Род Oxypiloidea 
 Oxypiloidea subcornuta Oxypiloidea tridens Род Oxypilus 
 Oxypilus distinctus ()

 Род Pachymantis 
 Pachymantis bicingulata Pachymantis dohertii Род Panurgica 
 Panurgica basilewskyi Panurgica compressicollis Panurgica duplex Panurgica feae Panurgica fratercula Panurgica fusca Panurgica langi Panurgica liberiana Panurgica mende Panurgica rehni Род Papubolbe 
 Papubolbe curvidens Papubolbe eximia Papubolbe flava Papubolbe gressitti Papubolbe longipennis Papubolbe picea Род Papugalepsus 
 Papugalepsus alatus Papugalepsus elongatus Род Parablepharis 
 Parablepharis kuhlii Род Paramantis 
 Paramantis natalensis Paramantis nyassana Paramantis prasina Paramantis sacra Paramantis togana Paramantis victoriana Paramantis viridis Род Paramorphoscelis 
 Paramorphoscelis gondokorensis Род Parasphendale 
 Parasphendale affinis ()
 Parasphendale africana Parasphendale agrionina ()
 Parasphendale albicosta Parasphendale costalis Parasphendale ghindana Parasphendale minor Parasphendale scioana Parasphendale stali Род Parahestiasula 
 Parahestiasula obscura Род Parastagmatoptera 
 Parastagmatoptera flavoguttata 
 Parastagmatoptera serricornis 

 Род Paratoxodera 
 Paratoxodera borneana ()
 Paratoxodera cornicollis ()
 Paratoxodera meggitti Paratoxodera pluto Род Paroxyophthalmus 
 Paroxyophthalmus collaris Paroxyophthalmus nigericus Paroxyophthalmus ornatus Paroxyophthalmus savatieri Род Paramorphoscelis 
 Paramorphoscelis gondokorensis Род Paratithrone 
 Paratithrone royi Род Paraoxypilus 
 Paraoxypilus armatus Paraoxypilus distinctus Paraoxypilus flavifemur Paraoxypilus insularis Paraoxypilus kimberleyensis Paraoxypilus laticollis Paraoxypilus tasmaniensis Paraoxypilus verreauxii Род Pareuthyphlebs 
 Pareuthyphlebs arabica Pareuthyphlebs occidentalis Pareuthyphlebs palmonii Pareuthyphlebs popovi Pareuthyphlebs scorteccii Pareuthyphlebs somalica Pareuthyphlebs uvarovi Род Parhymenopus 
 Parhymenopus davisoni ()

 Род Perlamantis 

 Perlamantis algerica Perlamantis allibertii Род Pezomantis 
 Pezomantis henryi Род Phthersigena 
 Phthersigena centralis Phthersigena conspersa Phthersigena insularis Phthersigena melania Phthersigena minor Phthersigena nebulosa Phthersigena timorensis Phthersigena unicornis Род Phyllocrania 
 Phyllocrania paradoxa ()

 Род Phyllovates 
 Phyllovates brasiliensis Phyllovates brevicornis Phyllovates chlorophaea (, Mexican unicorn mantis)
 Phyllovates cingulata Phyllovates cornuta Phyllovates iheringi Phyllovates maya Phyllovates minor Phyllovates parallela Phyllovates parvula Phyllovates spinicollis Phyllovates tripunctata Род Pnigomantis 
 Pnigomantis medioconstricta ()

 Род Pogonogaster 
 Pogonogaster latens Pogonogaster tristani Род Polyspilota 

 Polyspilota aeruginosa ()
 Polyspilota caffra Polyspilota comorana Polyspilota griffinii ()
 Polyspilota magna Polyspilota montana Polyspilota pavani Polyspilota robusta Polyspilota seychelliana Polyspilota voelzkowiana Род Popa 
 Popa spurca ()

 Род Pseudacanthops 
 Pseudacanthops angulata Pseudacanthops caelebs Pseudacanthops lobipes Pseudacanthops spinulosa Род Pseudempusa 
 Pseudempusa pavonina Pseudempusa pinnapavonis ()

 Род Pseudocreobotra 
 Pseudocreobotra amarae Pseudocreobotra ocellata ()
 Pseudocreobotra wahlbergii ()

 Род Pseudoharpax 
 Pseudoharpax abyssinicus Pseudoharpax beieri Pseudoharpax crenaticollis Pseudoharpax dubius Pseudoharpax erythraeus Pseudoharpax francoisi Pseudoharpax parallelus Pseudoharpax ugandanus Pseudoharpax virescens ()

 Род Pseudomantis 
 Pseudomantis albofimbriata ()
 Pseudomantis dimorpha Pseudomantis hartmeyeri Pseudomantis victorina Род Pseudomusonia 
 Pseudomusonia fera Pseudomusonia lineativentris Pseudomusonia maculosa Pseudomusonia rapax Род Pseudopogonogaster 
 Pseudopogonogaster mirabilis Род Pseudovates 
 Pseudovates arizonae ()
 Pseudovates bidens Pseudovates denticulata Pseudovates hyalostigma Pseudovates longicollis Pseudovates paraensis Pseudovates peruviana ()
 Pseudovates tolteca Pseudovates townsendi Род Pseudoyersinia 
 Pseudoyersinia betancuriae Pseudoyersinia brevipennis Pseudoyersinia canariensis Pseudoyersinia inaspectata Pseudoyersinia kabilica Pseudoyersinia lagrecai Pseudoyersinia occidentalis Pseudoyersinia paui Pseudoyersinia pilipes Pseudoyersinia salvinae Pseudoyersinia subaptera Pseudoyersinia teydeana Род Psychomantis 
 Psychomantis borneensis Psychomantis malayensis Род Pyrgomantis 
 Pyrgomantis bisignata Pyrgomantis congica Pyrgomantis fasciata Pyrgomantis jonesi Pyrgomantis mabuia Pyrgomantis mitrata Pyrgomantis nasuta Pyrgomantis ornatipes Pyrgomantis pallida Pyrgomantis rhodesica Pyrgomantis runifera Pyrgomantis signatifrons Pyrgomantis simillima Pyrgomantis singularis Pyrgomantis wellmanni Род Raptrix 
 Raptrix fusca Raptrix fuscata Raptrix intermedia Raptrix occidentalis Raptrix perspicua Род Rhomantis 
 Rhomantis moultoni Род Rhombodera 
 Rhombodera basalis ()
 Rhombodera boschmai Rhombodera brachynota Rhombodera butleri Rhombodera crassa Rhombodera doriana Rhombodera extensicollis ()
 Rhombodera extraordinaria Rhombodera flava Rhombodera fratricida Rhombodera fusca Rhombodera handschini Rhombodera javana Rhombodera keiana Rhombodera kirbyi Rhombodera laticollis Rhombodera latipronotum Rhombodera lingulata Rhombodera megaera ()
 Rhombodera mjoebergi Rhombodera morokana Rhombodera ornatipes Rhombodera palawanensis Rhombodera papuana Rhombodera rennellana Rhombodera rollei Rhombodera sjoestedti Rhombodera stalii Rhombodera taprobana Rhombodera tectiformis Rhombodera titania Rhombodera valida Rhombodera woodmasoni Rhombodera zhangi Род Rivetina 
 Rivetina asiatica Rivetina baetica ()
 Rivetina balcanica Rivetina beybienkoi Rivetina buettikeri Rivetina byblica Rivetina caucasica Rivetina compacta Rivetina crassa Rivetina dentata Rivetina deserta Rivetina dolichoptera Rivetina elegans Rivetina excellens Rivetina gigantea Rivetina inermis Rivetina karadumi Rivetina karateginica Rivetina laticollis Rivetina monticola Rivetina nana Rivetina pallida Rivetina parva Rivetina pulisangini Rivetina rhombicollis Rivetina similis Rivetina syriaca Rivetina tarda Rivetina varsobica Род Sceptuchus 
 Sceptuchus baehri Sceptuchus simplex Род Sphodromantis 

 Sphodromantis abessinica Sphodromantis aethiopica Sphodromantis annobonensis Sphodromantis aurea Sphodromantis baccettii Sphodromantis balachowskyi Sphodromantis biocellata Sphodromantis centralis Sphodromantis citernii Sphodromantis congica Sphodromantis conspicua Sphodromantis elegans Sphodromantis elongata Sphodromantis fenestrata Sphodromantis gastrica ()
 Sphodromantis gestri Sphodromantis giubana Sphodromantis gracilicollis Sphodromantis gracilis Sphodromantis hyalina Sphodromantis kersteni Sphodromantis lagrecai Sphodromantis lineola Sphodromantis obscura Sphodromantis pachinota Sphodromantis pardii Sphodromantis pavonina Sphodromantis quinquecallosa Sphodromantis royi Sphodromantis rubrostigma Sphodromantis rudolfae Sphodromantis tenuidentata Sphodromantis trimacula Sphodromantis viridis (, bush mantis)

 Род Sphodropoda 
 Sphodropoda lepida Sphodropoda loripes Sphodropoda quinquedens Sphodropoda tristis ()
 Sphodropoda viridis Род Stagmatoptera 
 Stagmatoptera abdominalis Stagmatoptera binotata Stagmatoptera biocellata Stagmatoptera femoralis Stagmatoptera flavipennis 
 Stagmatoptera hyaloptera ()
 Stagmatoptera luna Stagmatoptera nova Stagmatoptera pia Stagmatoptera praecaria Stagmatoptera reimoseri Stagmatoptera septentrionalis Stagmatoptera supplicaria 
 Stagmatoptera vischeri Род Stagmomantis 

 Stagmomantis amazonica ()
 Stagmomantis californica (California mantis)
 Stagmomantis carolina (Carolina mantis)
 Stagmomantis centralis Stagmomantis colorata Stagmomantis domingensis Stagmomantis floridensis ()
 Stagmomantis fraterna Stagmomantis gracilipes (Arizona tan mantis)
 Stagmomantis hebardi Stagmomantis heterogamia Stagmomantis limbata (, Arizona mantis)
 Stagmomantis montana Stagmomantis nahua Stagmomantis paraensis Stagmomantis parvidentata  Stagmomantis theophila Stagmomantis venusta Stagmomantis vicina Род Statilia 
 Statilia agresta Statilia apicalis Statilia chayuensis Statilia flavobrunnea Statilia maculata («ko-kamakiri», )
 Statilia nemoralis Statilia ocellata Statilia pallida Statilia parva Statilia spanis Statilia viridibrunnea Род Stenophylla 
 Stenophylla cornigera Stenophylla lobivertex Род Sibylla 
 Sibylla dives Sibylla dolosa Sibylla limbata Sibylla maculosa Sibylla marmorata Sibylla pretiosa ()

 Род Tamolanica 
 Tamolanica andaina Tamolanica atricoxis Tamolanica denticulata Tamolanica dilena Tamolanica katauana Tamolanica leopoldi Tamolanica pectoralis Tamolanica phryne Tamolanica splendida Tamolanica tamolana ()

 Род Taumantis 
 Taumantis cephalotes Taumantis globiceps Taumantis sigiana ()

 Род Tarachina 
 Tarachina brevipennis Tarachina congica Tarachina constricta Tarachina occidentalis Tarachina rammei Tarachina raphidioides Tarachina schultzei Tarachina seriepunctata Tarachina transvaalensis Tarachina werneri Tarachina zernyi Род Tarachodes 
Некоторые члены рода известны как bark mantis или ground mantis.
 Tarachodes abyssinicus Tarachodes afzelli ()
 Tarachodes alluaudi Tarachodes aestuans Tarachodes arabicus Tarachodes basinotatus Tarachodes beieri Tarachodes betakarschi Tarachodes bicornis ()
 Tarachodes bispinosus Tarachodes brevipennis Tarachodes chopardi Tarachodes circulifer Tarachodes circuliferoides Tarachodes davidi Tarachodes dissimulator Tarachodes dives Tarachodes feae Tarachodes fraterculus Tarachodes fuscipennis Tarachodes gerstaeckeri Tarachodes gibber Tarachodes gigas Tarachodes gilvus Tarachodes griseus Tarachodes griseus Tarachodes haedus Tarachodes insidiator Tarachodes karschi Tarachodes lucubrans Tarachodes maculisternum Tarachodes maurus Tarachodes maurus Tarachodes minor Tarachodes modesta Tarachodes monstrosus Tarachodes namibiensis Tarachodes natalensis Tarachodes nubifer Tarachodes nyassanus Tarachodes obscuripennis Tarachodes obtusiceps Tarachodes okahandyanus Tarachodes oxynotus Tarachodes perloides Tarachodes pilosipes Tarachodes pujoli Tarachodes rhodesicus Tarachodes robustus Tarachodes rotundiceps Tarachodes sanctus Tarachodes saussurei Tarachodes schulthessi Tarachodes severini Tarachodes similis Tarachodes sjostedti Tarachodes smithi Tarachodes taboranus Tarachodes tananus Tarachodes taramassi Tarachodes ugandensis Tarachodes usambaricus Tarachodes vitreus Tarachodes werneri Род Tenodera 
.
 Tenodera angustipennis ()
 Tenodera sinensis ()
 Tenodera australasiae ()
 Tenodera superstitiosa Tenodera fasciata Род Theopompa 
 Theopompa borneana Theopompa burmeisteri Theopompa ophthalmica Theopompa servillei Theopompa tosta Род Theopropus 
 Theopropus borneensis Theopropus cattulus Theopropus elegans (, Asian boxer mantis)

 Род Thesprotia 
This genus is sometimes called American grass mantises.

 Thesprotia brasiliensis Thesprotia brevis Thesprotia caribea Thesprotia filum Thesprotia fuscipennis Thesprotia gigas Thesprotia graminis ()
 Thesprotia infumata Thesprotia insolita Thesprotia macilenta Thesprotia maculata Thesprotia pellucida Thesprotia simplex Thesprotia subhyalina Род Thesprotiella 
 Thesprotiella bicorniculata Thesprotiella festae Thesprotiella fronticornis Thesprotiella peruana Thesprotiella similis Род Thrinaconyx 
 Thrinaconyx fumosa Thrinaconyx kirschianus Род Tithrone 
 Tithrone catharinensis Tithrone clauseni Tithrone corseuili Tithrone laeta Tithrone latipennis Tithrone major Tithrone roseipennis 

 Род Tropidomantis 
 Tropidomantis guttatipennis Tropidomantis iridipennis Tropidomantis yunnanensis Tropidomantis gressitti Tropidomantis tenera Род Toxodera 
 Toxodera denticulata Toxodera fimbriata Toxodera integrifolia Toxodera maculata Toxodera monstrosa Род Toxoderopsis 
 Toxoderopsis spinigera Toxoderopsis taurus Род Toxomantis 
 Toxomantis sinensis Toxomantis westwoodi Род Vates 

 Vates amazonica Vates biplagiata Vates boliviana Vates festae Vates foliata Vates lobata Vates luxuriosa Vates multilobata Vates obscura Vates pectinata Vates pectinicornis Vates peruviana Vates serraticornis Vates weyrauchi Род Yersiniops 
 Yersiniops newboldi Yersiniops solitaria ()
 Yersiniops sophronica ()

 Род Zoolea 

Некоторые члены рода известны как unicorn mantis.
 Zoolea borellii Zoolea gigas Zoolea guerinii Zoolea lobipes Zoolea major Zoolea minor Zoolea orba''

См. также 
 Список муравьёв Индии

Примечания

Литература 
 Beier, M. 1964. Blattopteroidea Mantodea. Pages 829—970 in Bronn’s Klassen und Ordnungen des Tierreichs 5.
 Ehrmann, R. 2002. Mantodea: Gottesanbeterinnen der Welt. Natur und Tier, Münster. 1-519 (194 photos and 56 figures). ISBN 3-931587-60-6
 Marshall, J. A. 1975. A catalogue of the primary types of Mantodea (Dictyoptera) in the British Museum (Natural History). Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology, 31 (8):309-329.
 Mukherjee, T. K., A. K. Hazra, and A. K. Ghosh. 1995. The mantid fauna of India (Insecta: Mantodea). Oriental-Insects 29:185-358.
 Preston-Mafham, K. 1990. Grasshoppers and Mantids of the World. Blandford, London. 192 pp.

Списки таксонов насекомых